Суса́нино — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Сусанино — посёлок городского типа в Костромской области, административный центр Сусанинского района.
 Сусанино — село в Первомайском районе Крыма.
 Сусанино — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области
 Сусанино — село в Ульчском районе Хабаровского края.

Железнодорожный пункт 
 Сусанино — платформа Октябрьской железной дороги.